Il singolare del torneo di tennis Rock Hill Rocks Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Rebecca Marino che ha battuto in finale Sharon Fichman 3-6, 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Michelle Larcher De Brito (quarti di finale)
 Edina Gallovits-Hall (quarti di finale)
 Heidi El Tabakh (primo turno)
 Stéphanie Dubois (semifinali)

 Mariana Duque-Marino (primo turno)
 Chiara Scholl (quarti di finale)
 Grace Min (semifinali)
 Sharon Fichman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rock Hill Rocks Open 2012